Annibale Cressoni – giornalista, patriota e impresario teatrale italiano
 Ermanno Cressoni – architetto e designer italiano
 Matteo Cressoni – pilota automobilistico italiano